Anna Ivanovna Romanova (1693-1740) – imperatrice di Russia
 Anna Leopol'dovna Romanova (1718-1746) – figlia della Zarevna Caterina Ivanovna di Russia e di Carlo Leopoldo
 Anna Pavlovna Romanova (1795-1865) – granduchessa di Russia e regina dei Paesi Bassi
 Anna Petrovna Romanova (1708-1728) – granduchessa di Russia

Pagine correlate
 Romanov (disambigua)
 Romanova